

Cinema 
Il vincitore (Der Sieger) – film del 1932 di Hans Hinrich e Paul Martin
Il vincitore (...reitet für Deutschland) – film del 1941 di Giuseppe Sanfilippo
Running - Il vincitore (Running) – film del 1979 di Steven Hilliard Stern
Il vincitore (American Flyers) – film del 1985 di John Badham
Il vincitore (The Winner) – film del 1996 di Alex Cox

Altro 
 Il vincitore – album di Riccardo Fogli del 2004